Ян Собеський — шляхтич, прадід короля Яна ІІІ
 Ян III Собеський — польський король (1674—1696)

Собеські